PEPCO – az 1896-ban alapított Potomac Electric Power Company egy 2,3 millió washingtoni ember áramellátását biztosító közműszolgáltató
 PEPCO – a 2014-ben alapított Pepkor Hungary Kft. által üzemeltetett diszkontáruházlánc